Dieser Artikel behandelt die isländische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2017 in den Niederlanden. Island, das zum dritten Mal an der Endrunde teilnahm, schied in der Vorrunde aus.

Qualifikation 
 
Island wurde für die Qualifikation in Gruppe 1 gelost und traf dabei auf Schottland, Slowenien und Belarus sowie erstmals auf Mazedonien. Die Isländerinnen starteten mit einem 2:0 gegen Belarus, wobei Margrét Lára Viðarsdóttir ihr 100. Länderspiel machte. Nach einem 4:0 gegen	Mazedonien folgte ein 6:0 gegen Slowenien, bei dem auch Hólmfríður Magnúsdóttir zu ihrem 100. Länderspiel kam. Auch die nächsten vier Spiele wurden ohne Gegentor gewonnen, darunter ein 4:0 beim schärfsten Konkurrenten Schottland. Damit stand schon vor dem letzten Spiel die EM-Teilnahme fest und im letzten Spiel gegen die Schottinnen ging es nur noch um den Gruppensieg. Zwar wurde das Heimspiel mit 1:2 verloren, wodurch beide punktgleich waren, aber der direkte Vergleich ging mit 5:2-Toren an die Isländerinnen. Beste isländische Torschützin in der Qualifikation war Harpa Þorsteinsdóttir, die zusammen mit zwei anderen Spielerinnen mit zehn Toren beste Torschützin der Qualifikation war, dafür aber die wenigsten Spielminuten auf dem Platz stand.

Tabelle

Kader 
Die Tabelle enthält die Spielerinnen, die am 22. Juni für die EM-Endrunde nominiert wurden. Nicht berücksichtigt werden konnten die verletzte Rekordtorschützin Margrét Lára Viðarsdóttir, ihre Schwester Elísa Viðarsdóttir sowie Dóra María Lárusdóttir.

Vorbereitung  
Nach der erfolgreichen Qualifikation spielten die Isländerinnen zunächst beim Sincere-Cup in der Volksrepublik China, wo sie gegen die Gastgeberinnen ein 2:2 erreichten,  nach einer 0:1-Niederlage gegen Dänemark gewannen sie dann mit 1:0 gegen Usbekistan, gegen das erstmals gespielt wurde, womit sie Dritte wurden. Im März 2017 nahm die Mannschaft wieder am Algarve-Cup 2017 teil, wo in den Gruppenspielen die EM-Teilnehmer Norwegen (1:1)  und Spanien (0:0) sowie Vizeweltmeister Japan (0:2) und im Spiel um Platz 9 China (2:1) die Gegner waren. Im April sind die Slowakei (2:0) am 6. und EM-Gastgeber Niederlande am 11. weitere Testgegner. Einen Monat vor der EM spielten die Isländerinnen dann am 8. Juni in Dublin gegen Irland und trennten sich torlos. Am 13. Juni spielten sie daheim  erstmals gegen Brasilien und verloren mit 0:1, wobei Sigríður Lára Garðarsdóttir in der Nachspielzeit die Gelb-rote Karte erhielt.

Quartier in den Niederlanden war das Golden Tulip Heerlickheijd in Ermelo.

EM-Endrunde 

Bei der Auslosung am 8. November 2016 war Island Topf 3 zugeordnet.
Island traf in der Vorrundengruppe C im ersten Spiel auf Frankreich, dann auf die Schweiz sowie erstmals auf Österreich, die beide erstmals teilnehmen. Gegen Frankreich und die Schweiz ist die Bilanz negativ: in zuvor neun Spielen gegen die Französinnen gab es erst einen Sieg und ein Remis, aber sieben Niederlagen und gegen die Eidgenossinnen in sieben Spielen zwei Siege, ein Remis und vier Niederlagen. Den letzten Sieg gegen die Schweiz gab es am 23. August 1986, danach folgten die vier Niederlagen. Nicht ganz so lange zurück liegt der einzige Sieg gegen Frankreich: am 16. Juni 2007 wurde in der Qualifikation für die EM 2009 gewonnen, wonach sich aber beide für die Endrunde qualifizierten – die Isländerinnen sogar zum ersten Mal.

Im Auftaktspiel gegen Frankreich konnten die Isländerinnen, die wie die Männer bei der EM 2016 von zahlreichen Fans durch den Viking Clap unterstützt wurden, lange das 0:0 halten, mussten dann aber vier Minuten vor dem Ende das 0:1 durch einen verwandelten Elfmeter hinnehmen und kamen dann nicht mehr zum Ausgleich. Gegen die Schweiz gingen sie sogar in Führung, die aber nur zehn Minuten hielt. In der zweiten Halbzeit konnten die Eidgenossinnen dann das Spiel komplett drehen und ihren ersten EM-Endrundensieg feiern. Damit waren die Isländerinnen auch aufgrund der Ergebnisse der anderen Spiele bereits ausgeschieden. Im letzten Spiel verloren sie dann auch noch gegen Neuling Österreich, der damit Gruppensieger wurde.

Einzelnachweise 
  

Island
2017 Frauen